Biporidae är en familj av mossdjur. Biporidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Biporidae finns 89 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Biporidae